Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1983 года  прошёл с 9 по 20 августа в Девентере (Нидерланды) по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов из 6 стран. Победил представитель СССР Вадим Вирный, серебро у представителя СССР Вячеслава Щёголева, третье место у представителя Нидерландов Йоса Стоккела.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Нидерландах в 1983 году
1983 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Девентере
Шашки в Нидерландах
Август 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах